Genn ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Genn (* 1950), Bischof von Münster
 Leo Genn (1905–1978), englischer Schauspieler

Genn ist der Name von Gennes-sur-Seiche auf Gallo.

Siehe auch:
 GEN